Физеш има више значења:

 Физеш (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Физеш (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Физеш (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији